Kikkan Lewis Randall (ur. 31 grudnia 1982 w Salt Lake City, Utah) – amerykańska biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata oraz trzykrotna zdobywczyni Małej Kryształowej Kuli w klasyfikacji sprintu.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Kikkan Randall pojawiła się 10 stycznia 2000 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w amerykańskim Soldier Hollow, gdzie zajęła 12. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Jeszcze pod koniec stycznia wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zajęła 19. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Najlepsze wyniki w tej kategorii wiekowej osiągnęła na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie w tej samej konkurencji była szósta. Startowała także na mistrzostwach świata juniorów w Schonach w 2002 roku, ale w żadnym ze startów nie znalazła się w pierwszej dziesiątce.

W Pucharze Świata zadebiutowała 14 stycznia 2001 roku w Soldier Hollow, gdzie zajęła 24. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie wywalczyła pierwsze pucharowe punkty. Był to jednak jej jedyny start w sezonie 2000/2001, który ukończyła ostatecznie na 97. miejscu. W lutym 2001 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Lahti, zajmując 34. miejsce w sprincie stylem dowolnym oraz jedenaste w sztafecie. Przez pięć kolejnych sezonów nie punktowała w Pucharze Świata, wystąpiła jednak na trzech dużych imprezach. W 2002 roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, a rok później na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, zajmowała jednak pozycje poza czołową trzydziestką. W 2005 roku zajęła między innymi czternaste miejsce w sprincie drużynowym oraz osiemnaste w biegu na 10 km stylem dowolnym podczas mistrzostw świata w Obrestdorfie.

Punkty Pucharu Świata zdobyła ponownie dopiero w sezonie 2005/2006, w którym zajęła 59. miejsce w klasyfikacji generalnej. Najlepszy wynik uzyskała 7 marca 2006 roku w Borlänge, gdzie była szósta w sprincie stylem dowolnym. W 2006 roku wystąpiła także na igrzyskach olimpijskich w Turynie, zajmując między innymi dziewiąte miejsce w sprincie indywidualnym oraz dziesiątce w sprincie drużynowym techniką klasyczną. Rok później, podczas mistrzostw świata w Sapporo spisała się podobnie – jej najlepszym wynikiem było jedenaste miejsce w sprincie drużynowym. W rywalizacji pucharowej trzykrotnie uplasowała się w pierwszej dziesiątce zawodów, w tym 21 stycznia 2007 roku w Rybińsku po raz pierwszy stanęła na podium, zajmując trzecie miejsce w sprincie techniką dowolną. W klasyfikacji generalnej sezonu 2006/2007 była trzydziesta, a w klasyfikacji sprintu zajęła dwunaste miejsce.

Pierwsze pucharowe zwycięstwo odniosła 16 grudnia 2007 roku w Rybińsku, gdzie była najlepsza w swojej koronnej konkurencji. W czołowej dziesiątce znalazła się jeszcze dwa razy, ale na podium już nie stanęła. Sezon 2007/2008 ukończyła na 32. pozycji. Kolejny sezon w Pucharze Świata był dla Kikkan znacznie słabszy. Tylko raz zdołała zająć miejsce w pierwszej dziesiątce: 13 lutego 2009 roku w Valdidentro była szósta i w klasyfikacji generalnej zajęła dopiero 46. miejsce. Mimo to na mistrzostwach świata w Libercu w lutym 2009 roku osiągnęła swój pierwszy duży sukces, zdobywając srebrny medal w sprincie stylem dowolnym. Amerykanka uległa o 0.6 sekundy Włoszce Ariannie Follis, a o 0.1 sekundy wyprzedziła Pirjo Muranen z Finlandii. Na tych samych mistrzostwach była także dziesiąta w sprincie drużynowym klasykiem.

Także raz na podium stała w sezonie 2009/2010, 14 marca 2010 roku w Oslo zajmując drugie miejsce. Jednak poza tym startem jeszcze tylko raz zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce i sezon zakończyła na 37. miejscu. Z rozgrywanych w lutym 2010 roku igrzysk olimpijskich w Vancouver nie przywiozła medalu. W sprincie indywidualnym techniką klasyczną była ósma, a w sprincie drużynowym stylem dowolnym wraz z Caitlin Compton zajęła szóstą pozycję. W zawodach pucharowych sezonu 2010/2011 Kikkan czterokrotnie stawała na podium: 12 grudnia w Davos była trzecia, osiem dni wcześniej w Düsseldorfie zajęła drugie miejsce, a 15 stycznia w Libercu i 20 lutego 2011 roku w Drammen zwyciężała. Wyniki te dały jej trzecie miejsce w klasyfikacji sprinterskiej, za Petrą Majdič ze Słowenii i Arianną Follis. W klasyfikacji generalnej była dziesiąta. Na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, jednak medalu nie wywalczyła. W sprincie indywidualnym stylem dowolnym zajęła dopiero 26. miejsce po tym, jak upadła w ćwierćfinale i nie awansowała do kolejnego etapu. W sprincie drużynowym stylem klasycznym oraz w sztafecie zajęła dziewiąte miejsce.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata Kikkan osiągnęła w sezonie 2011/2012, kiedy to zajęła 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji sprintu była najlepsza, wyprzedzając bezpośrednio dwie Norweżki: Maiken Caspersen Fallę oraz Marit Bjørgen. Randall aż trzynaście razy zajmowała miejsca w pierwszej dziesiątce, w tym 3 grudnia w Düsseldorfie i 11 grudnia w Davos wygrywała, 14 stycznia w Mediolanie była druga, a 17 lutego w Szklarskiej Porębie zajęła trzecie miejsce. Zajęła ponadto dziesiąte miejsce w szóstej edycji Tour de Ski. Po raz pierwszy w karierze Amerykanka dobrze spisywała się także w biegach dystansowych, najlepszy wynik uzyskując 18 lutego 2012 roku w Szklarskiej Porębie, gdzie była ósma w biegu na 10 km techniką klasyczną. W klasyfikacji dystansowej była czternasta.

Kolejny sezon rozpoczęła od zajęcia 3 miejsca w biegu na 10 km w Gällivare. W Ruce w sprincie była 10, a w biegu ma 5 km stylem dowolnym-2. W biegu na 10 km klasykiem była 28, a cały cykl zakończyła na 5. miejscu. W kanadyjskiej miejscowości Quebec wygrała sprint indywidualny i drużynowy, a w Canmore była 6 na 10 km stylem klasycznym, 2 w sprincie techniką dowolną i 8 w biegu łączonym. Tour de Ski zaczęła od zwycięstwa w prologu, następnie była 14 w biegu na dochodzenie i znowu pierwsza w sprincie techniką dowolną
. Kolejne dwa biegi w Toblach zakończyła na 8 i 7. miejscu, a Val di Fiemme była 11 i 33. Ostatecznie cały cykl zakończyła na  12. miejscu. W Clusaz była 32. 1 lutego  wygrała sprint stylem dowolnym w Soczi. W sprincie drużynowym już nie startowała.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
  
 Oficjalna strona Kikkan Randall 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Salt Lake City
Urodzeni w 1982